Шарашидзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Шарашидзе Давид Георгійович (1886—1935) — грузинський політик, член Установчих зборів Демократичної Республіки Грузія.
 Шарашидзе Христина Георгіївна (1889—1973) — грузинський педагог, учений і політик, член Установчих зборів Демократичної Республіки Грузії.